Ingrassia est un nom de famille notamment porté par :
 Ciccio Ingrassia (1922-2003), acteur et réalisateur italien.
 Giovanni Filippo Ingrassia (1510-1580), médecin italien.
 Julien Ingrassia (né en 1979), copilote de rallye français.
 Tony Ingrassia (1944-1995), metteur en scène américain.